Jere Kalervo Lehtinen, född 24 juni 1973 i Esbo, Finland, är en finländsk före detta professionell ishockeyspelare. Lehtinen spelade i 14 år i NHL-laget Dallas Stars med vilka han vann Stanley Cup 1998–99. Han har vunnit Frank J. Selke Trophy som NHL:s bäste defensive forward tre gånger, 1997–98, 1998–99 och 2002–03. Lehtinen har också deltagit i fem OS-turneringar med Finland och vunnit ett silver och tre brons.

Tillsammans med Ville Peltonen och Saku Koivu utgjorde han den så kallade "Knatte, Fnatte och Tjatte-kedjan" under J-VM 1993 i Sverige, OS 1994 i Norge och VM 1995 i Sverige, i den sistnämnda turneringen tog Finland guld.

8 december 2010 meddelade Lehtinen officiellt att han avslutar sin spelarkarriär.

Meriter  
 1995 – FM-L All-Star Team
 1995 – Raimo Kilpiö Trophy
 1998 – Frank J. Selke Trophy
 1999 – Frank J. Selke Trophy
 1999 – Stanley Cup
 2003 – Frank J. Selke Trophy

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Referenser

Noter

Externa länkar
Jere Lehtinen hhof.com

Finländska ishockeyspelare
Födda 1973
Spelare i Dallas Stars
Män
Levande personer
Världsmästare i ishockey
Idrottare från Esbo
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1994 från Finland
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1998 från Finland
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2002 från Finland
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Finland
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1994
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1998
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2002
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2006
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Olympiska bronsmedaljörer 1994
Olympiska bronsmedaljörer 1998
Olympiska bronsmedaljörer 2010
Olympiska silvermedaljörer 2006
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Finländska olympiska silvermedaljörer
Stanley Cup-mästare 1999
Vinnare av Frank J. Selke Trophy
Finländska idrottare under 1900-talet
Finländska idrottare under 2000-talet
Spelare valda i NHL Entry Draft 1992
Spelare valda av Minnesota North Stars i NHL Entry Draft
Spelare i Michigan K-Wings